Eggenschwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Eggenschwiler (1930–2000), Schweizer Objektkünstler
 Petra Eggenschwiler (* 1988), Schweizer Duathletin
 Urs Pankraz Eggenschwiler (1766–1821), Schweizer Bildhauer

Siehe auch:
 Eggenschwyler